Världsmästerskapet i rugby 1999 spelades mellan 1 oktober och 6 november 1999 i England, Frankrike, Irland, Skottland och Wales. Wales var officiellt värdland. Australien blev världsmästare.

Gruppspel

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Pool E

Ranking av tredjeplacerade lag

Argentina kvalificerade sig för playoff

Playoff

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final 

1999 i Frankrike
1999 i Irland
1999 i Storbritannien
Rugby
Sportåret 1999
Sportevenemang i Frankrike
Sportevenemang i Irland
Sportevenemang i Storbritannien